L'édition masculine 2000 du tournoi de tennis de Miami se déroule du  au , sur dur en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Pete Sampras remporte l'épreuve en simple, Todd Woodbridge et Mark Woodforde celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Associé depuis sa ré-introduction sur le circuit en 1985 à Lipton, le tournoi change de sponsor principal pour s'associer au géant de la téléphonie.L'édition se nomme ainsi Ericsson Championships.

Lauréats 
Pete Sampras remporte son  en simple en battant en finale Gustavo Kuerten. Il s'agit du  (et dernier) et du  sur dur en carrière de l'Américain. Il s'impose pour la  à Miami, soulevant ainsi son  de la saison.

En double, la paire australienne Todd Woodbridge - Mark Woodforde remporte son  en battant en finale Martin Damm et Dominik Hrbatý. Il s'agit du  dans la discipline pour tous les deux. Ils remportent le tournoi pour la .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2000 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 2000) (tournoi féminin)
 Tournois ATP Tennis Masters Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2000
Tennis aux États-Unis en 2000
Tennis masculin en 2000
Sport en mars 2000
Tennis en avril 2000
Compétition de tennis à Miami